Wardell – nome proprio di persona inglese maschile
Wardell – gruppo musicale statunitense
Wardell – comune del Missouri